Jim Young – giocatore di football americano canadese
 Jim Young – soprannome di James Whitney Young, astronomo statunitense
 2874 Jim Young – asteroide della fascia principale